V soubojích 16. ročníku Slovenské fotbalové divize 1980/1981 (jedna ze skupin 3. nejvyšší soutěže) se utkalo 12 týmů po třech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Byl to poslední ročník v třetiligové historii slovenské divize (1965/1966 – 1968/1969, 1977/1978 – 1980/1981).

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1980
Fotbal na Slovensku v roce 1981